Holmegård kan have forskellig betydning og henviser til forskellige artikler:
 Holmegård (Stevns Kommune) – en bebyggelse i Tårnby Sogn, Stevns Kommune
 Holmegård (Branderslev Sogn) – landbrugsejendom i Branderslev Sogn, Lolland Kommune
 Holmegaard Gods – et ejerlav og en landbrugsejendom i Holme Olstrup Sogn, Næstved Kommune
 Holmegård (Langeland Kommune) – en hovedgård i Magleby Sogn på Langeland
 Holmegaard Glasværk – virksomhed beliggende ca. ni kilometer nordøst for Næstved.
 Holmegaard Kommune – tidligere kommune som var opkaldt efter godset Holmegaard.